Otoizumi ist der Familienname folgender Personen:

 Hideyuki Otoizumi (* 1990), japanischer Ringer
 Shōma Otoizumi (* 1996), japanischer Fußballspieler